John Wodehouse kan syfta på bland andra:

* John Wodehouse (början av 1400-talet), kansler för hertigdömet Lancaster, deltagare i slaget vid Azincourt
 John Wodehouse, 4:e baronet (1669–1754), brittisk politiker
 John Wodehouse, 1:e baron Wodehouse (1741–1834), brittisk politiker
 John Wodehouse, 2:e baron Wodehouse (1770–1846), brittisk politiker
 John Wodehouse, 1:e earl av Kimberley (1826–1902), brittisk politiker
 John Wodehouse, 2:e earl av Kimberley (1848–1932), brittisk politiker
 John Wodehouse, 3:e earl av Kimberley (1883–1941), brittisk politiker
 John Wodehouse, 4:e earl av Kimberley (1924–2002), brittisk politiker
 John Wodehouse, 5:e earl av Kimberley (född 1951), brittisk kemist